Gigasperma är ett släkte av svampar. Gigasperma ingår i familjen Gigaspermaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gigasperma

fr:Gigaspermaceae (famille de champignons)